Klimki ist ein polnischer Ortsname:
 in der Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Klimki (Węgorzewo), Dorf im Powiat Węgorzewski, bis 1945: Klimken, Kreis Angerburg, Ostpreußen
 in der Woiwodschaft Lublin:
 Klimki (Łuków), Dorf im Powiat Łukowski
 in der Woiwodschaft Masowien:
 Klimki (Kazidło), Dorf im Powiat Ostrołęcki
 in der Woiwodschaft Podlachien:
 Klimki (Czarna Białostocka), Dorf im Powiat Białostocki

siehe auch
 Klimek
 Klimkowo